Dragon Age:

 Dragon Age — компьютерные ролевые игры в жанре фэнтези:
 Dragon Age: Origins (DAO) — первая игра серии, вышедшая в 2009 году.
 Dragon Age: Origins – Awakening — аддон к DAO.
 Dragon Age II — вторая игра серии, вышедшая в 2011 году.
 Heroes of Dragon Age — социальная РПГ по вселенной Dragon Age, ориентированная на бои, вышедшая в 2013 году на iOS и Android
 Dragon Age: Inquisition — третья игра серии, вышедшая в 2014 году.
 Dragon Age: Redemption — веб-сериал по мотивам серии.
 Dragon Age — ежемесячный японский журнал сёнэн-манги, выпускаемый издательством Fujimi Shobo
 Dragon Age: Blood Mage no Seisen — аниме снятое по серии игр «Dragon Age»